

Arte 
 Doll – piccoli lavori di pixel art rappresentanti, nella maggior parte dei casi, ragazzine alla moda o personaggi di anime giapponesi

Musica 
 Doll Doll Doll – album del 2001 di Venetian Snares

Persone 
 Benedikt Doll (1990) – biatleta tedesco
 Bob Doll (1919-1959) – cestista statunitense
 Dora Doll (1922-2015) – attrice francese
 Joseph Doll (...–1774) – organista e pedagogo tedesco
 Kash Doll (1992) – rapper e modella statunitense
 Richard Doll (1912-2005) – medico britannico
 Rossana Doll (1967) – attrice pornografica italiana
 Thomas Doll (1966) – allenatore di calcio